Целокупна България може да се отнася за:

 Велика България, българска политическа концепция;
 „Целокупна България“, български вестник, излизал от 1879 до 1880 година, орган на Либералната партия;
 „Целокупна България“, списание на Националния съюз, излязло в 1 брой в 1914 година в София;
 „Целокупна България“, вестник, излизал в 1931 година в Бургас;
 „Целокупна България“, български вестник, излизал от 1941 до 1944 година в Скопие;
 „Целокупна България“, българско списание, излизало от 1941 до 1942 година в София;
 „Целокупна България“, български вестник от 1942 година, Битоля.